Oitzing ist der Ortsname von

 Oitzing (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oitzing (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Otzing